Села:
 Зарубинці — Житомирська область, Бердичівський район
 Зарубинці — Тернопільська область, Збаразький  район
 Зарубинці — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Підволочиський район
 Зарубинці — Черкаська область, Монастирищенський район

 Зарубинці — колишнє село Переяслав-Хмельницького району Київської області, затоплене Канівським водосховищем; тут було відкрито Зарубинецьку культуру

Урочище:
 Зарубинці — урочище на території Канівського району Черкаської області